Filippopoli – antico nome della città di Shahba, in Siria
 Filippopoli – antico nome della città di Plovdiv, in Bulgaria